Georg Pfefferkorn ist der Name folgender Personen:

* Georg Friedrich Pfefferkorn (1767–1828), deutscher Jurist
 Georg Michael Pfefferkorn (1645–1732), deutscher evangelischer Theologe, Kirchenliederdichter und Rhetoriker